Le Grossulariacee (Grossulariaceae (DC., 1805)) sono una famiglia di piante appartenente all'ordine Saxifragales, diffuse in buona parte dell'emisfero boreale.

Tassonomia 
Al loro interno è attualmente classificato un solo genere:
 Ribes

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Grossulariaceae